Assis Brasil pode se referir a:

Pessoas
 Joaquim Francisco de Assis Brasil (1857-1938), embaixador brasileiro
 Argemiro de Assis Brasil (1907-1982), militar brasileiro
 Luiz Antonio de Assis Brasil (1945-), escritor brasileiro
 Ptolomeu de Assis Brasil (1878-1935), militar brasileiro

Geografia
Municípios
 Assis Brasil, município no Acre

Logradouros
 Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos